Селезнёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Селезнёва, Анна (род. 1990) — российская топ-модель.
 Селезнёва, Валентина Трофимовна (1923—1998) — советский историк медицины.
 Селезнёва, Инесса Сергеевна (1929—2006) — советский, российский кинорежиссёр.
 Селезнёва, Ирина Станиславовна (род. 1961) — советская актриса.
 Селезнёва, Лариса Юрьевна (род. 1963) — советская фигуристка, выступавшая в парном разряде.
 Тонтегоде, Милена Викторовна (Селезнёва, Людмила Викторовна) (род. 1955) — советская и российская актриса.
 Селезнёва, Наталья Игоревна (род. 1945) — советская киноактриса.
 Селезнёва, Светлана Анатольевна (род. 1965) — российская актриса.
 Селезнёва, Светлана Николаевна (род. 1969) — российский математик.

Псевдоним 
 Алиса Селезнёва — псевдоним российской телеведущей Альбины Хикматуллиной (род. 1979).

Персонаж 
 Алиса Селезнёва — главная героиня цикла детских фантастических книг Кира Булычёва.